Адельсо́н — єврейське прізвище, від імені Адель.
 Адельсон-Вельський Георгій Максимович (1922–2014) — російсько-ізраїльський математік.
 Шелдон Адельсон (1933–2021) — американський бізнесмен.

Єврейські прізвища